Wandelpark (Valkenswaard), een natuurgebied ten noorden van Valkenswaard
 Wandelpark Waalwijk, het stadspark van Waalwijk
 Philips de Jongh Wandelpark, een park in het noorden van Eindhoven